East Rochester bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Rochester (Nevada), im Pershing County – nicht mehr existent
 East Rochester (New Hampshire), im Strafford County
 East Rochester (New York), im Monroe County
 East Rochester (Ohio), im Columbiana County
 East Rochester (Pennsylvania), im Beaver County

im NRHP gelistete Objekte:
 East Rochester Church and Cemetery Historic District, in Rochester, Massachusetts, ID-Nr. 07001361